Boyer Lake ist der Name mehrerer Seen 

in Kanada:
 Boyer Lake (Crooked River), im Kenora District in Ontario
 Boyer Lake (Rivière la Martre), in den Nordwest-Territorien

in den Vereinigten Staaten:
 Boyer Lake (Becker County, Minnesota)
 Boyer Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Boyer Lake (New York)